Schelden steht für:

 Schelden, bis 1936: Szeldkehmen, von 1936 bis 1938: Scheldkehmen im Regierungsbezirk Gumbinnen, Provinz Ostpreußen, seit 1945: Sosnowka (Kaliningrad, Nesterow, Tschistyje Prudy), Oblast Kaliningrad, Russland
 Schelden, umgangssprachliche Bezeichnung für Niederschelden, Ortsteil der Stadt Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Scheld